Рохелио Барсенилья () — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2010).

Многократный участник различных соревнований в составе национальной сборной по шахматам:
 3 олимпиады (1988, 1992, 1996),
 3 командных чемпионатов Азии (1991—1995),
 10-й командный чемпионат мира среди молодёжи до 26 лет (1995) в Парнаибе.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Рохелио Барсенилья на командных чемпионатах мира до 26 лет

 
Шахматисты Филиппин